Hoyt Axton (1938-1999), acteur, chanteur et compositeur américain  ;
  (1914-1997), compositrice américaine.